Абдыкадыров — фамилия народов Центральной Азии.

Известные носители:

 Абдыкадыров, Джалил (1932—1984) — киргизский советский театральный режиссёр, прозаик, драматург, переводчик, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.
 Абдыкадыров, Рыспай — киргизский эстрадный аккордеонист, народный артист Киргизской ССР.



См. также